Pelayang (Bathin II Pelayang), een plaats in Indonesië
Pelayang (Tebo Tengah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing